Il singolare del torneo di tennis Homestead Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Răzvan Sabău che ha battuto in finale Wesley Moodie 5-7, 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Kevin Kim (semifinali)
 Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)
 Janko Tipsarević (secondo turno)
 Paul Goldstein (secondo turno)

 Glenn Weiner (primo turno)
 Jeff Salzenstein (primo turno)
 Hugo Armando (primo turno)
 K. J. Hippensteel (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Homestead Challenger 2004